Beed (district), een district in de Indiase staat Maharashtra
 Beed (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Beed
 Beed Reporter, een Marathi-krant die uitkomt in Beed
 Beed (kiesdistrict parlement India), een kiesdistrict voor het parlement van India
 Beed (kiesdistrict parlement Maharashtra), een kiesdistrict voor het parlement van Maharashtra
 Coral Beed (1972), actrice